Plaatsen in Bulgarije
Brestnitsa (Dobritsj), een dorp in gemeente Tervel, oblast Dobritsj
Brestnitsa (Lovetsj), een dorp in gemeente Jablanitsa, oblast Lovetsj